63-й чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2022 () проводился в городе Тандер-Бей (Онтарио) c 28 января по 6 февраля 2022 года. В провинции Онтарио чемпионат проводился в 14-й раз, в городе Тандер-Бей — во 2-й раз (первый раз чемпионат проводился в этом городе в ).

Победитель получал право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на , а также выступать под этим наименованием на следующем чемпионате Канады в 2023.

В турнире принимали участие 18 команд: 14 команд, представляющих провинции и территории Канады, команда-победитель  (как «команда Канады») и три команды, получившие право на участие в качестве команды «по приглашению» (уайлд-кард).

Чемпионом стала (10-й раз в истории чемпионатов) «команда Канады» (для самой команды, возглавляемой скипом Керри Эйнарсон, это была 3-я победа, причём 3-я победа подряд), выигравшая в финале у команды, представлявшей провинцию Северное Онтарио (скип Криста Маккарвилл). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Нью-Брансуик (скип Андреа Кроуфорд).

Официальный хештег чемпионата: #STOH2022.

Формат соревнований 
Квалификация

Автоматическую путёвку в основной турнир получает команда-победитель предыдущего чемпионата (представляет Канаду).
Представитель от каждого члена Ассоциации Кёрлинга Канады определяется в соответствующих чемпионатах (провинциальных чемпионатах), которые не были отменены в виду распространения COVID-19. А в провинциях, в которых отменили чемпионаты, представители выбирались Ассоцией соответствующей провинции.
Три места Уайлд-кард получают команды, которые не победили в чемпионатах членов Ассоциации Кёрлинга Канады и имеют лучшие показатели в Системе Рейтинга Канадских Команд  ().

Основной турнир

 На первом, групповом этапе команды, разделённые на две группы (Pool A, Pool B) по 9 команд, играют между собой по круговой системе в один круг (Round Robin). В случае, если команда, занявшая третье место в группе, имеет одинаковое количество побед с последующими командами, проводится тай-брейк. Таким образом, нельзя покинуть турнир по дополнительным показателям. В этом году такая ситуация сложилась в группе B. Команды Манитобы и Северо-Западных территорий разыгрывали тай-брейк.
 На следующем этапе команды, занявшие в группах места с 1-го по 3-е, выходят в плей-офф. В предварительных матчах плей-офф команды, занявшие 2-е и 3-е места в противоположных группах играют за право остаться на турнире - проигравший вылетает. По итогам основных матчей (четвертьфинала) проигравшие не покидают турнир - эти матчи нужны для ранжирования перед следующим этапом.
 На финальном этапе команды играют по системе Пейджа для четырех команд. 
 Победители основных матчей плей-офф (четвертьфинала) выходят в матч 1-ой против 2-ой. Победитель матча 1-ой против 2-ой становится первым финалистом, а у проигравшего остается шанс в полуфинале. 
 Проигравшие основных матчей плей-офф (четвертьфинала) выходят в матч 3-ей против 4-ой. Проигравший в матче 3-ей против 4-ой покидает турнир, а победитель выходит в полуфинал. Победитель полуфинала становится вторым финалистом, где команды разыгрывают титул.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований

Групповой этап 
Результаты и положение команд по окончании группового этапа

Группа A

Группа B

 команды, выходящие в плей-офф
 команды, разыгрывающие тай-брейк

Тай-брейк 
Пятница, 4 февраля, 9:00

Плей-офф

Четвертьфиналы

Предварительный четвертьфинал 
Пятница, 4 февраля, 13:00

Основной четвертьфинал 
Пятница, 4 февраля, 19:00

Полуфиналы и Финал

Предварительный полуфинал 
Пятница, 5 февраля, 14:00

Основной полуфинал 
Пятница, 5 февраля, 19:00

Дополнительный полуфинал 
Пятница, 6 февраля, 12:00

Финал 
Пятница, 6 февраля, 19:00

Итоговая классификация 

 команда, в чемпионате мира 2022 и чемпионате Канады 2023 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)
* — учитывая тай-брейк

Награды 
 Команды всех звёзд (All-Stars teams)

По результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах группового кругового этапа на каждой позиции определяются две команды: лучший игрок входит в первую команду, второй по рейтингу — во вторую.

 Приз имени Мардж Митчелл за спортивное мастерство
(см. :en:Marj Mitchell Sportsmanship Award)

Приз получила Karlee Everist ().

 Joan Mead Builder Award
Приз получила Leslie Kerr — исполнительный директор Ассоциации кёрлинга провинции Северное Онтарио ().

Примечания

Ссылки 
 
 
 Видео на YouTube-канале «Curling Canada»:
 плейлист «2022 Scotties Tournament of Hearts» (63 видео)

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2022
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных команд 2021

2022
Спорт в Канаде в 2022 году
Спортивные соревнования в Тандер-Бее
Январь 2022 года
Февраль 2022 года